Mike O’Rourke (1868–1934) – amerykański baseballista
 Mike O’Rourke – brytyjski motocyklista
 Mike O’Rourke (ur. 1955) – nowozelandzki lekkoatleta